Амблер () — многозначный термин.

Топоним
 Амблер — город в штате Аляска, США.
 Амблер — город в штате Пенсильвания, США.

Фамилия
 Амблер, Джон (1924—2008) — британский бизнесмен, состоявший в браке с принцессой Маргарет Шведской.
 Амблер, Тим (род.1937) — британский организационный теоретик, автор и академик в области эффективности маркетинга.

См. также 
 Эмблер